

Persone 
Santa Rita – santa secondo la Chiesa cattolica.

Geografia

Brasile 
Santa Rita (Maranhão), municipio brasiliano del Maranhão
Santa Rita (Paraíba), municipio brasiliano della Paraíba

Costa Rica 
Santa Rita, distretto del cantone di Nandayure

El Salvador 
Santa Rita – comune del dipartimento di Chalatenango

Filippine 
Santa Rita, municipalità nella provincia di Pampanga
Santa Rita, municipalità nella provincia di Samar

Honduras 
Santa Rita, comune del dipartimento di Copán
Santa Rita, comune del dipartimento di Santa Bárbara
Santa Rita, comune del dipartimento di Yoro

Italia 
Santa Rita, quartiere di Torino
Santa Rita, località di Rovigo
Santa Rita, frazione di Caltanissetta

Panama 
 Santa Rita – comune (corregimiento) situato nel distretto di Antón, provincia di Coclé
 Santa Rita – comune (corregimiento) situato nel distretto di La Chorrera, provincia di Panama

Paraguay 
Santa Rita, distretto del Dipartimento dell'Alto Paraná

Stati Uniti 
 Santa Rita – città fantasma del Nuovo Messico
 Santa Rita – villaggio del territorio non incorporato statunitense dell'isola di Guam

Trasporti 
 Stazione di Bologna Santa Rita – stazione ferroviaria di Bologna